Aigueperse (Puy-de-Dôme)
 Aigueperse (Rhône)